Forces Elèctriques d'Andorra, empresa del Principat d'Andorra encarregada del subministrament elèctric del país.
 Federación Española de Ajedrez